Surguja ist der Name:

 eines Verwaltungsdistrikts im indischen Bundesstaat Chhattisgarh, siehe Surguja (Distrikt)
 einer Verwaltungseinheit im indischen Bundesstaat Chhattisgarh, siehe Surguja (Division)
 eines Fürstenstaates in Britisch-Indien, siehe Surguja (Staat)